Llista de les ciutats candidates a organitzar els Jocs Olímpics en totes les seves modalitats. Cada ciutat és llistada amb l'esdeveniment per al qual va presentar-se. En negreta es marca les dates en què la ciutat fou escollida i en cursiva la ciutat que per algun motiu o un altre finalment no va realitzar l'esdeveniment tot i ser l'escollida.

Jocs Olímpics d'estiu

Jocs Olímpics d'hivern

Jocs Olímpics d'estiu de la Joventut

Jocs Olímpics d'hivern de la Joventut

Referències 

Llistes de ciutats
Jocs Olímpics
Comitè Olímpic Internacional